Suren steht für:

 Mehrzahl von Sure
 österreichisch und süddeutsch für Pökeln

Suren ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Wilhelm Suren (1766–1810), Abgeordneter der Reichsstände des Königreichs Westphalen
 Hans Surén (1885–1972), deutscher Autor
 Stefanie Suren (* 1978), deutsche Journalistin und Fernsehmoderatorin

Siehe auch:

 Sur En
 Surén
 Suhren